Anna Fabri ist der Name folgender Frauen:

* Anna Fabri (Druckerin) (urk. 1496), schwedische Druckerin und Verlegerin
 Anna Fabri (1647–1720), französische Übersetzerin und Schriftstellerin; siehe Anne Dacier
 Anna Fábri (auch Fabri, * 1945), ungarische Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin